Meinert ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Meinert (* 1969), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Frederik Vilhelm August Meinert (1833–1912), dänischer Zoologe 
 Günther Meinert (1912–1988), deutscher Archivar und Historiker
 Hartmut Meinert (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Hermann Meinert (1894–1987), deutscher Archivar und Historiker
 John Meinert (1886–1946), von 1929 bis 1938 Bürgermeister der Hauptstadt Windhoek
 Joseph Georg Meinert (1773–1844), österreichischer Philosoph und Volksliedersammler
 Maren Meinert (* 1973), deutsche Fußballspielerin und -trainerin
 Maria Meinert (* 1992), deutsche Fernsehmoderatorin und Videoproduzentin
 Niklas Meinert (* 1981), deutscher Hockeyspieler
 Rudolf Meinert (eigentlich Rudolf Bürstein; 1882–1943), österreichischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Wilfried Meinert (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Wolfram Meinert (1947–2016), deutscher Fußballspieler

Meinert ist auch ein männlicher Vorname, als niederdeutsche Form von Meinhard:

 Meinert Löffler (1872–1950), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Meinert ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meinert (Kalifornien)
 Meinert (Missouri)

Siehe auch:
 Meynert